Ivana kan syfta på:

Geografi
 Ivana (naturreservat) – ett naturreservat i Torsby kommun
 Ivana, Batanes – en kommun i Filippinerna

Personer
 Ivana (artist) (1969–), en bulgarisk sångare Vania Todorova Kaludova
 Ivana Brlić-Mažuranić (1874–1938), en kroatisk författare
 Ivana Kindl (1978–), en kroatisk sångerska
 Ivana Machackova (1960–), en tjeckisk-svensk målare och skulptör
 Ivana Ranilović-Vrdoljak (1970–), en kroatisk popsångerska och låtskrivare